L'espressione seconda generazione può riferirsi a diversi temi:

 In sociologia, per seconda generazione ci si riferisce in taluni casi ai figli di immigrati
Seconda generazione nuovi italiani è anche un movimento politico
 Con riferimento ai videogiochi della serie Pokémon, la seconda generazione è un gruppo di videogiochi prodotti nei primi anni 2000
 La seconda generazione è un romanzo fantasy della serie Dragonlance